Poschinger von Frauenau ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Poschinger von Frauenau, Geburtsname von Adalbert Freiherr von Poschinger-Bray (1912–2001), deutscher Unternehmer, Volkswirt und Politiker
 Eduard Poschinger von Frauenau (1869–1942), deutscher Offizier, Unternehmer und Politiker
 Hippolyt Freiherr Poschinger von Frauenau (1908–1990), deutscher Unternehmer, Forstwirt und Politiker

Siehe auch:
 Poschinger (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht